Lug je lahko:
 Lug - Marković (Bosna in Hercegovina)
 Lug Gradinski (Hrvaška)
 Lug Orehovički (Hrvaška)
 Lug Poznanovečki (Hrvaška)
 Lug Samoborski (Hrvaška)
 Lug Subotički (Hrvaška)
 Lug Zabočki (Hrvaška)
 Lug, Bajina Bašta (Srbija)
 Lug, Beočin (Srbija)
 Lug, Bilje (Hrvaška)
 Lug, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Lug, Jablanica (Bosna in Hercegovina)
 Lug, Zavidovići (Bosna in Hercegovina)
 baza (kemija)